Onaga est un village des États-Unis
 Onaga est le nom d'un personnage de Mortal Kombat.